Aske Vorre Louring (24 de maig de 1993) és un ciclista danès professional des del 2012 i actualment a l'equip Team Giant-Castelli.

Referències 
 Resultats a sitiodeciclismo.net
 Resultats a cyclebase.nl
 Resultats a museociclismo.it
 Resultats a procyclingstats.com

Ciclistes danesos